En chimie physique, trois lois énoncées par François-Marie Raoult à partir de 1878 sont appelées collectivement lois de Raoult. Elles concernent les propriétés colligatives des solutions liquides :

 loi de l'ébulliométrie concernant l'élévation du point d'ébullition d'un solvant ;
 loi de la cryométrie concernant l'abaissement du point de fusion d'un solvant ;
 loi de la tonométrie concernant l'abaissement de la pression de vapeur saturante d'un solvant.

Remarque
Au singulier, la loi de Raoult concerne les équilibres liquide-vapeur idéaux.

Références 

 .
 .

Raoult
Raoult
Raoult
Raoult
Raoult